Промышленные выставки Цинциннати () — выставки техники и искусства, проводившиеся в Цинциннати с 1870 по 1888 год. В экспозиции участвовали компании и частные лица.

История 
Организатором выставок был американский предприниматель Альфред Гошорн.

Первоначально в экспозицию входили экспонаты от компаний на Среднем Западе, затем — остальной части Соединенных Штатов. Кроме промышленных товаров на ней свои произведения представители искусства демонстрировали. Первоначально выставки проводились в здании .

Промышленные выставки Цинциннати внесли весомы вклад в культуру и технологии США того времени.

Примечания

Ссылки 

 Images of Progress: Cincinnati Industrial Exposition Posters
 Expositions in Cincinnati and at Music Hall
 Expositions & Festivals Cincinnati
 Промышленные выставки 1880-х

Выставки США